«Коне́ц опера́ции «Резиде́нт»» — советский двухсерийный художественный фильм, поставленный на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького в 1986 году режиссёром Вениамином Дорманом. Последний фильм тетралогии о резиденте Михаиле Тульеве. Образец политического триллера раннеперестроечного периода. Картину прохладно встретили советские кинокритики.

Сюжет 
События предыдущего фильма серии рассказывают о том, как советский агент Тульев-Надежда передал в СССР секретный диверсионный план «Карта». Он способствовал заброске в СССР агента Карла Брокмана.

Целью западных спецслужб выступает академик Нестеров и его работы по радиофизической тематике, затрагивающие вопросы обороноспособности СССР. Карлу Брокману удается легализоваться в стране и сбить спецслужбы со следа. КГБ обращается к помощи Тульева с тем, чтобы найти агента. 

Тем временем Брокман находит бывшего приспешника нацистов Кутепова, в 1943 году принимавшего участие в карательных операциях на советской территории. Тот выходит на подругу дочери академика Ольгу, пользуясь её знакомством с иностранцем, который соблазняет её дефицитными в СССР товарами и западным образом жизни. Впрочем, не испугавшись шантажа, девушка отказывается работать на врага. Представители западных спецслужб не смогли скомпрометировать самого Нестерова и они готовы физически устранить его руками Брокмана. 

Для предотвращения такого развития событий Тульева снова забрасывают в СССР. Он помогает задержать Брокмана, ему удаётся также выведать у него сведения о пути перехода через границу и шифре. Узнав, кем на самом деле был Тульев, его куратор Штаубе уходит из разведки. После окончания операции генерал Лукин предлагает Тульеву завершить агентурную деятельность и остаться в СССР.

Михаил Тульев легализуется на пресс-конференции и рассказывает корреспондентам (конечно, в рамках дозволенного)  о плане «Карта» и своей истории.

В ролях 
 Георгий Жжёнов — Михаил Александрович Тульев-Зароков, «Надежда»
 Петр Вельяминов — Пётр Иванович Лукин, генерал КГБ
 Николай Прокопович — Владимир Гаврилович Марков, полковник КГБ
 Евгений Герасимов — Андрей Михайлович Кузнецов, сотрудник КГБ
 Леонид Броневой — Иоганн Штаубе, шеф западногерманской разведки
 Ирина Азер — Марта, секретарь Штаубе
 Евгений Киндинов — Карл Брокман
 Александр Граве — Михал Михалыч Кутепов-Воропаев-Ильин, агент НТС в СССР
 Ирина Розанова — Ольга Ивановна Кострова, подруга Гали Нестеровой
 Юлия Жжёнова — дочь академика Галя Нестерова
 Борис Химичев — Роберт Стивенсон, сотрудник ЦРУ
 Леонид Ярмольник — Чарли Брайтон
 Хейно Мандри — Кинг, сотрудник ЦРУ
 Николай Засухин — академик Николай Николаевич Нестеров
 Андрей Харитонов — Пьетро Матинелли
 Татьяна Окуневская — Линда Николаевна Стачевская, агент НТС в СССР
 Николай Бриллинг — Александер
 Нина Меньшикова — жена академика Вера Сергеевна Нестерова
 Раиса Рязанова — Нина Николаевна Кострова
 Вадим Андреев — Виктор, поклонник Ольги Костровой
 Леонардас Зельчюс — Нимейер, профессор
 Борис Иванов — Дон
 Алексей Миронов — Никита Степанович Гапенко, агент НТС в СССР
 Вацлав Дворжецкий — Василий Сергеевич Захаров, один из руководителей НТС
 Виктор Незнанов — Орлов
 Борис Клюев — Боб Стюарт, атташе посольства, агент БНД

Съёмочная группа 
 Авторы сценария — Олег Шмелёв, Владимир Востоков
 Постановка — Вениамина Дормана
 Главный оператор — Вадим Корнильев
 Художник-постановщик — Марк Горелик
 Композитор — Микаэл Таривердиев

Примечания

Съёмки 
 В одном из эпизодов показа западной жизни демонстрируется отрывок из фильма «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда».
 В самом начале первой серии герой Жженова едет на машине по Гамбургу, можно различить здание гамбургской ратуши и название банка «Hambuger Sparkasse».
Натурные сцены и проезды машин снимали в Вене, у машин Чарли и Тульева во время погони можно различить венские номера.
 Съёмки проходили в городе Горький.

Шахматы 

Наёмный убийца вражеской разведки Брокман, имеет привычку играть сам с собой в шахматы. Партия продолжается ходом чёрного слона на f2 с шахом белому королю. После хода белым королём g1-h1, чёрный слон забирает белого коня ходом f2-e3. Белые отвечают гарде ладьей a1-b1. Уже другим комплектом фигур впоследствии он играет в тюрьме на Лубянке, при этом шахматная доска заменена раскладным шахматным полем.

Ссылки 

 «Конец операции „Резидент“» Онлайн энциклопедия Кирилла и Мефодия
 «Конец операции „Резидент“» Энциклопедия отечественного кино
 «Конец операции „Резидент“» Портал «Кино России»
 
 Передача «Тайны советского кино: „Судьба резидента“» / Телеканал ТВ-Центр, 2013

Литература 
 

Фильмы о Нижнем Новгороде
Фильмы СССР 1986 года
Фильмы киностудии имени М. Горького
Фильмы Вениамина Дормана
Детективные фильмы СССР
Фильмы о КГБ
Фильмы о шпионах
Фильмы на русском языке